Valentin Kozmitsj Ivanov (1934-2011), Sovjet-Russisch voetballer
 Valentin Valentinovitsj Ivanov (1961), Russisch scheidsrechter en zoon van de voetballer
 Valentin D. Ivanov (1967), Bulgaars astronoom
 Valentin Ivanov (1966), Bulgaars Olympisch worstelaar